Wüstenhof steht für:

 Wüstenhof (Lindlar), ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis
 Wüstenhof (Thier), eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
 Wüstenhof (Wipperfeld), eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
 Wüstenhof (Elberfeld), einen Ortsteil von Wuppertal
 Wüstenhof (Siebeneick), einen Ortsteil von Wuppertal
Wüstenhof (Solingen), eine Hofschaft in Solingen
 Wüstenhof (Wülfrath), einen Ortsteil von Wülfrath